Bình Mỹ (An Giang)
 Bình Mỹ (Tỉnh Quảng Ngãi)
 Bình Mỹ (Ho Chi Minhstad)
 Bình Mỹ (Bình Dương)
 Bình Mỹ (Hà Nam)